Вошито има више значења:
 Округ Вошито (Арканзас)
 Округ Вошито (Луизијана)